Велика Влашка може бити:
 Мегаловлахија или Мегали Влахија у средњем веку Акарнанске планине, у антиподу Микровлахија или Микри Влахија
 Велика Влашка у Румунији, назив за румунску историјску покрајину Мунтенију

Види још 
 Мала Влашка (вишезначна одредница)
 Влашка (вишезначна одредница)